Heiligenbrunnen ist ein geographischer Name:

Ort:
 Heiligenbrunnen (Titisee-Neustadt), Zinken im Stadtteil Titisee von Titisee-Neustadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg; mit gleichnamigem Brunnen

Quellen und Brunnen:
 Heiligenbrunnen (Bad Staffelstein), Quelle mit Abfluss zum Lauterbach bei Stublang, Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern; mit Wegkapelle am unteren Abfluss und Bildhäuschen abseits, beide Baudenkmäler
 Heiligenbrunnen (Bühlerzell), Quelle im Mündungswinkel des Heiligenbachs in den Klingenbach unterhalb der Teuerzer Sägmühle, Gemeindeteil Geifertshofen, Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heiligenbrunnen (Kleinblittersdorf), Brunnen an der Wendelinuskapelle von Bliesransbach, Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland; früher Pilgerziel
 Heiligenbrunnen (Neuenstein), Quelle mit Abfluss zum Epbach zwischen Rebbigshof und Pfaffenweiler, Stadtteil Kesselfeld, Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Heiligenbrunnen (Obersulm), Quelle des Wilhelmsbachs bei Friedrichshof, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Heiligenbrunnen (Obrigheim), Quelle am Lauf des Heiligenbachs (zum Neckar) auf der Gemarkung Mörtelstein der Gemeinde Obrigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; siehe auch Gezäunter Brunnen
 Heiligenbrunnen (Röthenbach), Laufbrunnen auf dem Dorfplatz in Röthenbach (Allgäu), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern; Baudenkmal
 Heiligenbrunnen, Laufbrunnen in Heiligenbrunnen, Stadtteil Titisee, Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Heiligenbrunnen, häufiger Heilbrunnen (Windeck), Brunnen mit Abfluss zum Heilbrunnensiefen bei Ohmbach, Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Heiligenbrunn
 Heiliger Brunnen